Верга () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Верга, Боб (род. 1945) — американский баскетболист.
 Верга, Джованни (1840—1922) — итальянский писатель.
 Верга, Исидоро (1832—1899) — итальянский куриальный кардинал.
 Верга, Руфо Эмилиано (род. 1969) — итальянский футболист.

См. также 
 ибн-Верга (ibn Verga)